Guitarra Puede referirse a:

 La guitarra es la denominación de un popular instrumento de cuerda.
 La guitarra eléctrica la guitarra anterior, pero siendo eléctrica.
 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
 El nombre común de la de los peces de la familia Rhinobatidae.